

Міноква — місто, штат Вісконсин
 Міноква — переписна місцевість, штат Вісконсин